Niemcy:
 Berlin-Frohnau – dzielnica Berlina
 Berlin-Frohnau – stacja kolejowa w Berlinie

Zobacz też:
 Frohnau (ujednoznacznienie)